Синни́нгия () — род многолетних трав или полукустарников семейства Геснериевые с хорошо развитыми клубнями и опушёнными листьями. Цветки обычно крупные, 5-членные, с ярким венчиком колокольчатой формы. Выделяют 70 видов синнингии. Происхождение — Южная Америка.

Название роду дано в честь Вильгельма Зиннинга (1792—1874), главного садовника ботанического сада Боннского университета.

Гибридные синнингии выращивают в оранжереях и комнатах; они зацветают в апреле-мае. Они легко размножаются семенами, клубнями, листовыми черенками, отцветшими цветоносами.

Биологическое описание 
Наземные, эпифитные, а также наскальные виды представляют собой многолетние травянистые растения с клубневидными корневищами. Клубни могут достигать 40 см в диаметре. Вертикальные однолетние побеги длиной от 0,1 до 1,5 м выходят из подземного клубня и в большинстве случаев не образуют боковых ветвей. При отсутствии клубня приземная часть стеблей имеет мясистое утолщение. Листья эллиптической или продолговатой формы длиной от 0,1 до 6 см с изрезанными или зубчатыми краями покрыты мелким пухом или волосками и снабжены черешками. На стебле листья располагаются супротивно, либо группами по три, либо образуют приземную розетку.

Боковой или центральный цветочный побег несёт от 1 до 10 отдельных цветков, цветоножки которых выходят из основания листа. В зависимости от вида цветки покрыты снаружи более или менее выраженным пухом. Цветоножка достигает длины от 1 до 15 см, но иногда она отсутствует. Цветки имеют сростнолепестной венчик в виде трубки или колокольчика длиной от 2 до 6 см, по краям разделенный на 5 сегментов треугольной или ланцетовидной формы. Окраска цветков белая, оранжевая, синяя, розовая или красная. Выходящие из основания венчика 5 тычинок несут по 4 парных пыльника. Пестик длинный и прямой. Рыльце имеет форму губ. Нектарник имеет форму редуцированных желез, расположенных у основания венчика. Он имеет две доли или состоит из двух и более отдельных желез.

Плод представляет собой более или менее конусообразную коробочку длиной до 1 см, образованную двумя плодолистиками. Семена размером до 1 мм коричневого цвета с продольными темными полосками, имеют удлиненную форму в виде эллипсоида.

Культивирование 
 и некоторые другие виды послужили для создания многих сортов с разнообразно окрашенным и махровым венчиком, известных под названием глоксинии ().

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 70 видов:

Примечания 

Геснериевые
Флора Южной Америки
Таксоны растений, названные в честь людей